Il Sanremo Challenger è un torneo professionistico di tennis giocato sulla terra rossa, che fa parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca al Circolo Tennis Sanremo di Sanremo in Italia dal 2022.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Voci correlate
San Remo Open 
Sanremo Tennis Cup

Note

Collegamenti esterni